Sambwe kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Sambwe (vattendrag i Burundi, Bururi), 
 Sambwe (vattendrag i Burundi, Mwaro), 

Robotskapade Burundiförgreningar